Verdrag van Constantinopel (1479) tussen Venetië en het Ottomaanse Rijk
 Verdrag van Constantinopel (1533) tussen de vorst van Transsylvanië en de regerend aartshertog van Oostenrijk
 Verdrag van Constantinopel (1540) tussen Venetië en het Osmaanse Rijk
Verdrag van Constantinopel (1700) tussen Rusland en het Ottomaanse Rijk
Verdrag van Constantinopel (1724) tussen Rusland en het Ottomaanse Rijk
Verdrag van Constantinopel (1800)
Verdrag van Constantinopel (1832) tussen de Europese grootmachten en het Ottomaanse Rijk
Conventie van Constantinopel (1888) over het Suezkanaal
Verdrag van Constantinopel (1897) tussen Griekenland en het Ottomaanse Rijk
Verdrag van Constantinopel (1913)